Marchesina di Bienne, var en dogaressa av Venedig, gift med Venedigs doge Lorenzi Tiepolo (r. 1268-1275). 

Hon efterträdare var dotter till kung Boemondo di Bienne av Rascia och Servia. Hon gifte sig med Lorenzi Tiepolo i hans andra äktenskap, när han redan var doge. Hon blev känd som medgrundaren av Ca' di Dio, ett hem för fattiga adelsdamer, som hon grundade år 1271.

Referenser 
 The dogaressas of Venice : The wifes of the doges. London : T. W. Laurie

Födda okänt år
Avlidna okänt år
Kvinnor
Dogaressor av Venedig
Personer i Italien under 1200-talet